Иън Макдоналд може да се отнася за:
 Иън Макдоналд (музикант) (р. 1946), английски музикант
 Иън Макдоналд (музикален критик) (1948-2003), английски музикален критик
 Иън Макдоналд (писател) (р. 1960), американски писател